Munkki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Munkki (ö i Satakunta), Raumo, 
 Munkki (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar